Vogelzunge bezeichnet:

 Vogelzungenfeile, eine Feile von ovalem Querschnitt
 einen fossilen Haizahn